Щепетильников — фамилия.

Известные носители:
 Щепетильников, Аркадий Николаевич (род. 1930) — советский государственный и хозяйственный деятель; депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.
 Щепетильников, Вячеслав Геронтиевич (1939—2010) — советский и российский актёр театра и кино.
 Щепетильников, Николай Евграфович (1805—1862) — русский штаб-лекарь, статский советник, старший врач больницы Костромского приказа общественного призрения.
 Щепетильников, Пётр Матвеевич (1880—1909) — рабочий-революционер, чьим именем был назван 4-й троллейбусный парк имени Щепетильникова.
 Щепетильников, Сидор Устинович (1699—†) — русский купец, депутат от города Балахны, Нижегородской губернии, в Комиссию о сочинении проекта Нового Уложения.
 Щепетильников, Михаил Павлович (1882—1957) — русский царский и белый офицер, участник Первой мировой, Гражданской и Второй мировой войн, начальник штаба казачьих войск, сотрудничавших с немецко-фашистскими войсками.

Примечания